Schiefele ist der Familienname folgender Personen:

 Max Schiefele (* 1962), deutscher Elektronik- und Rock-Musiker siehe Maxxess